Пурунгео има више значења:

 Пурунгео (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пурунгео (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику